Remember My Name — дебютний студійний альбом американського репера Lil Durk, виданий лейблом Def Jam Recordings 2 червня 2015 р.

Результати продажу 
Платівка дебютувала на 14-ій сходинці Billboard 200 з 27 615 еквівалентних альбомних одиниць за перший тиждень.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Lil Durk
Дебютні альбоми 2015
Альбоми Def Jam Recordings